Cheviot – miasto w Nowej Zelandii
 Cheviot – miasto w USA, w stanie Ohio
 The Cheviot – szczyt w Anglii, w paśmie Cheviot Hills
 Cheviot (szewiot) – rasa owiec

Zobacz też 
 Cheviot Hills
 szewiot